Rosello puede referirse a:

 Rosello, una localidad de Italia.
 Papaver rhoeas, nombre científico de la Amapola.